

Села:
 Підвисоке — Вінницька область, Вінницький район
 Підвисоке — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Підвисоке — Кіровоградська область, Голованівський район 
 Підвисоке — Львівська область, Львівський район
 Підвисоке — Рівненська область, Дубенський район
 Підвисоке — Тернопільська область, Тернопільський район
 Підвисоке — Харківська область, Ізюмський район, Борівська селищна громада
 Підвисоке — Харківська область, Ізюмський район

 Підвисоке — село колишнього Миколаївського району Львівської області (об'єднано з селом Новосілки-Опарські в одне село Новосілки-Опарські рішенням Львівської обласної ради від 19 вересня 1989 року)

Залізниця:
 Підвисоке — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Підвисоке — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці